Gudnick ist ein deutscher Ortsname:
 Gudnick, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Gudniki (Miłakowo), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gudnick, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Gudniki (Korsze), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen